Kabinett Paschinjan steht für folgende Regierungen Armeniens:

 Kabinett Paschinjan I
 Kabinett Paschinjan II
 Kabinett Paschinjan III